Justus von Liebig - um químico alemão
Liebig (cratera)
69286 von Liebig

Localidades
Pueblo Liebig

Desambiguação